Chaplin kan syfta på:

 Chaplin (filmtidskrift) – svensk filmtidskrift 1959-1997
 Chaplin (film) – film från 1992
 Chaplin, Connecticut – ort i Connecticut i USA

Personer
Charlie Chaplin (1889–1977), brittisk skådespelare, komiker, regissör och tonsättare
Charles Chaplin (1825-1891), fransk konstnär
Alexander Chaplin (1971–), amerikansk skådespelare